Per Martino I si può intendere:

Papa Martino I
Martino I di Sicilia
Martino I di Aragona

Pagine correlate
Martino (antroponimo)